

Biografia 
Era figlio di Giovanni III del Portogallo e di Caterina d'Asburgo.

Nel 1535 Giovanni nominò formalmente Manuele suo erede legittimo al trono al posto di Maria Emanuela.

Due anni più tardi tuttavia l'infante morì. La causa della morte è probabilmente oggi da attribuire alla consanguineità che caratterizzava, fin da epoca medievale, i matrimoni tra membri delle dinastie reali portoghesi e spagnole.

Il titolo di erede al trono passò al fratellino Filippo d'Aviz e poi a Giovanni Manuele d'Aviz.

Su cinque figli maschi avuti da Caterina, Giovanni non ebbe alcun erede diretto. Tutti infatti morirono in tenera età, salvo Giovanni Manuele che sposò la cugina Giovanna d'Asburgo ed ebbe un figlio. Giovanni Manuele arrivò all'età adulta ma comunque premorì al padre. A succedere a Giovanni III non rimase che suo nipote, Sebastiano I del Portogallo, divenuto re a tre anni e ultimo sovrano della dinastia Aviz.

Ascendenza

Bibliografia 
Paulo Drummond Braga, D. João III, Hugin Editores Ltda, 2002

Manuele d'Aviz
Manuele
Manuele